Příjmení Hnátek nese více osobností:

 Antonín Hnátek – rozcestník
 František Hnátek (1873–1941) – český sochař, malíř, umělecký kritik, restaurátor, novinář, prozaik a dramatik
 František Hnátek (politik) (1870–1938) – český politik
 Jan Hnátek (1865–1923) – český internista a patolog

ve fikci
 Pepik Hnátek – hrdina seriálu Okresní přebor a filmu Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka

Česká příjmení